Bulbo –  organo di propagazione vegetativa 
Bulbo – organo del tronco encefalico
Bulbo pilifero
Bulbo di prua – bulbo sporgente di prua di una nave appena sotto la linea di galleggiamento

Altri progetti